

France 
Saint-Igny-de-Roche, commune du canton de Chauffailles, dans le département de Saône-et-Loire ;
Saint-Igny-de-Vers, commune du canton de Monsols, dans le département du Rhône.

Voir aussi 
 Chapelle Saint-Igny de Villers-le-Sec ;
 Jean de Saint-Igny, peintre, dessinateur et graveur français du .